«Даниловский маньяк» («Маньяк с мутными глазами») — российский серийный убийца. Подозревается в том, что в период с 2004 по 2007 год в г. Череповец Вологодской области совершил 7 убийств. Три убийства были совершены на заброшенной стройке на ул. Данилова. С тех пор серийного убийцу называют «даниловским» маньяком.

Хронология 
На 2008 год общий объём уголовного дела насчитывал 18 томов, допрошено около 2000 человек. Мэрия Череповца объявила вознаграждение за помощь в розыске маньяка — 1 миллион рублей.

Убийства 
 В феврале 2004 года ушла и пропала без вести Марина Островская (17 лет).
 В августе 2004 года на Питинском пустыре была изнасилована и задушена ученица металлургического колледжа Ирина Попова (19 лет).
 5 сентября того же года за училищем искусств изнасилована и задушена Татьяна Баева (22 года).
 8 декабря 2004 года на ул. Милютина изнасилована и задушена Татьяна Максимова (17 лет).
 26 июня 2005 года не вышла на работу Людмила Мирошниченко (31 год).
 14 июля того же года на ул. Данилова была убита Светлана Степанова (19 лет). Когда следователи прибыли на место преступления, рядом были обнаружены ещё 2 полусгнивших трупа — Людмилы Мирошниченко и Марины Островской.
 11 июня 2007 года была убита Наталья Закалова.
 Возможно причастен к убийству женщины по имени Елена (убийство произошло в 2010 году в Вологде).
 Возможно причастен к серии убийств девушек, произошедших в 1999—2003 годах.

На стенах около места убийств были обнаружены рисунки порнографического характера.

В массовой культуре 
 Д/ф. «Маньяк с мутными глазами» из цикла «Сатисфакция 21» (реж. Василий Бейнарович).

См. также 
 Тюменский маньяк

Примечания

Ссылки 
 

Серийные убийцы России
Серийные убийцы, чья личность не установлена
Серийные убийцы 2000-х годов
Нераскрытые убийства в России
Насильники России
Персоналии:Череповец